Bely Kolodes (), der Name russischer Orte:

 Bely Kolodes (Nowy Oskol), Weiler im Rajon Nowy Oskol, Oblast Belgorod
 Bely Kolodes (Schebekino), Dorf im Rajon Schebekino, Oblast Belgorod
 Bely Kolodes (Weidelewka), Dorf im Rajon Weidelewka, Oblast Belgorod
 Bely Kolodes (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Bely Kolodes (Dmitrijew), Siedlung im Rajon Dmitrijew, Oblast Kursk
 Bely Kolodes (Manturowo), Dorf im Rajon Manturowo, Oblast Kursk
 Bely Kolodes (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Bely Kolodes (Schtschigry), Siedlung im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Bely Kolodes (Solotuchino), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Bely Kolodes (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Bely Kolodes (Arsenjewo), Dorf im Rajon Arsenjewo, Oblast Tula
 Bely Kolodes (Wolowo), Siedlung im Rajon Wolowo, Oblast Tula
 Bely Kolodes (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Bilyj Kolodjas